One Minute (Kelly Clarkson), een single uit 2007 van de Amerikaanse zangeres Kelly Clarkson
 1 Minute, een single uit 2011 van de Vlaamse zangeres Natalia